U.S. Courthouse ist der Name folgender im National Register of Historic Places gelisteten Objekte:
 U.S. Courthouse (Kalifornien), ID-Nr. 75000468
 U.S. Courthouse (Maine), ID-Nr. 74000168
 U.S. Courthouse (New Mexico), ID-Nr. 73001152
 U.S. Courthouse (Oregon), ID-Nr. 79002142
 U.S. Courthouse (Washington), ID-Nr. 80004003

Siehe auch:
 U.S. Post Office and Courthouse